Jean Cousin es el nombre de:
 Jean Cousin (compositor), en realidad Jean Escatafer llamado Cousin (*h. 1425; † después de 1475), compositor y cantante francés o franco-flamenco.
 Jean Cousin (navegante), alférez francés de siglo XV en la flota del armador Ango de Dieppe.
 Jean Cousin el Viejo (1490?-1560?), pintor francés.
 Jean Cousin el Joven (1522?-1594?), pintor francés, hijo del anterior.
 Jean Cousin (ingeniero), ingeniero belga.